Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 174001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 11 grudnia 2001 do 15 marca 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

174001-174100

174101-174200

174201-174300

174301-174400

174401-174500

174501-174600

174601-174700

174701-174800

174801-174900

174901-175000

Przypisy 

Lista planetoid 174001-175000